Korven Kuningas (Le Roi des Bois) est le cinquième album du groupe de folk metal finlandais Korpiklaani. Il est sorti le .

Liste des morceaux 
 "Tapporauta" – 4:12
 "Metsämies" – 3:00
 "Keep on Galloping" – 4:09
 "Northern Fall" – 3:04
 "Shall We Take a Turn" – 3:27
 "Paljon On Koskessa Kiviä" – 3:44
 "Ali Jäisten Vetten" – 4:08
 "Gods on Fire" – 3:48
 "Kipakka" – 3:02
 "Kantaiso" – 4:08
 "Kipumylly" – 3:50
 "Suden Joiku" – 4:22
 "Runamoine" – 4:03
 "Syntykoski Syömmehessäin" – 3:05
 "Korven Kuningas" – 24:58

Références 

Album de Korpiklaani
Album publié par Nuclear Blast